Tubosaeta — рід грибів родини Boletaceae. Назва вперше опублікована 1967 року.

Класифікація 
До роду Tubosaeta відносять 7 видів:
 Tubosaeta alveolata
 Tubosaeta aureocystis
 Tubosaeta brunneosetosa
 Tubosaeta calocystis
 Tubosaeta goossensiae
 Tubosaeta goossensii
 Tubosaeta heterosetosa

Примітки

Джерела 
 Horak, E. 1967. Remarques critiques sur quelques champignons du Congo (Afrique). Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft. 77:362-375 - P.367

Роди грибів
Болетові